Дзе́но Коло́ (; , Абетоне — , Сан-Марчелло-Пистойезе) — итальянский горнолыжник, олимпийский чемпион 1952 года в скоростном спуске, трёхкратный чемпион мира, многократный чемпион Италии. Универсал, успешно выступал во всех современных ему дисциплинах.

На первом послевоенном чемпионате мира, проведённом отдельно от Олимпийских игр, в 1950 году в американском Аспене был близок к тому, чтобы выиграть все три дисциплины. 14 февраля Коло выиграл гигантский слалом, через два дня стал вторым в слаломе, уступив 0,3 сек швейцарцу Жоржу Шнайдеру, а 18 февраля стал чемпионом мира в скоростном спуске.

Долгие годы был заядлым курильщиком. Умер от рака лёгких на 73-м году жизни.

Примечания

Ссылки 
 
 

Горнолыжники Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по горнолыжному спорту
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1952 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1948 года
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы мира по горнолыжному спорту